Hofkirchen může být:

 Hofkirchen (Bavorsko) – obec  v německé spolkové zemi Bavorsko
 Hofkirchen an der Trattnach – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Hofkirchen im Mühlkreis – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Hofkirchen im Traunkreis – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Hofkirchen bei Hartberg – bývalá obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko, nyní část obce Kaindorf